Натуральне число 1188
 1188 рік до нашої ери
 1188 рік нашої ери